070 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Vilnius (prima del 1939)
 070 – prefisso telefonico del distretto di Cagliari
 070 – concerti-evento di Renato Zero svoltisi a Roma presso il Circo Massimo dal 23 settembre al 1º ottobre 2022